De zevende editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2005 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met 5 deelnemers werd gehouden van 1 tot en met 8 oktober. Zuid-Afrika won voor de vierde keer op rij.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale, de nummers 3 en 4 voor de strijd om de derde plaats.

Plaatsingswedstrijden 

Om de 3e/4e plaats

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2005
Afrikaans kampioenschap hockey
Hockey in Zuid-Afrika
Sportevenement in Pretoria